Denumirea de Velkovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Velkovți, un sat în comuna Gabrovo, regiunea Gabrovo;
 Velkovți, un sat în comuna Breznik, regiunea Pernik;
 Velkovți, un sat în comuna Elena, regiunea Veliko Tărnovo.